Veľký Rigeľ – grzbiet górski w Tatrach Bielskich na Słowacji
 Veľký Rigeľ – grzbiet górski w Wielkiej Fatrze na Słowacji na Słowacji